Idzikowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Idzikowice, village du powiat d'Opoczno, dans la voïvodie de Łódź ;
 Idzikowice, village du powiat de Poddębice, dans la voïvodie de Łódź ;
 Idzikowice, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Idzikowice, village de la voïvodie d'Opole.